Will to Power může být:

 Will to Power (album, Arch Enemy) – hudební album skupiny Arch Enemy
 Will to Power (hudební skupina) – americká dance-popová hudební skupina
 Will to Power (album, Will to Power) – její eponymní album
 Will to Power – film z roku 2008
 Vůle k moci (německy Der Wille zur Macht) – posmrtná publikace poznámek Friedricha Nietzsche